229 puede hacer referencia a:

 Los años
 229
 229 a. C.
 1229
 2229

 Otros
 (229) Adelinda, un asteroide.
 NGC 229, una galaxia.
 Gliese 229, una estrella.
 Torio 229, isótopo.

 Para el número 229, véase Anexo:Números o Números naturales.